Зауи — фамилия, известные носители:

 Зауи, Аманда (род. 1993) — шведская баскетболистка.
  — алжирский писатель и литературовед, директор Алжирской национальной библиотеки.
 Зауи, Мохамед (род. 1960) — алжирский боксёр-средневес.
  — алжирский футболист, игрок национальной сборной.
 Зауи, Франсуа (род. 1962) — ивуарийский футболист и тренер.